Maroon steht für:
 Maroon, eine deutsche Metalcore-Band
 Maroon (Webfarbe), eine Webfarbe
 für die Nachfahren geflohener schwarzafrikanischer Sklaven, siehe Maroons
 ein Jazzalbum von Geri Allen (1992), siehe Maroons (Album)
 Queensland Maroons, eine australische Rugby-League-Mannschaft, die jährlich in den State of Origin Series gegen die New South Wales Blues antritt

Maroon ist der Familienname folgender Personen:
 Patrick Maroon, US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Darren Maroon, australischer Rugby-League-Spieler

Siehe auch:
 Maroon 5, US-amerikanische Pop-Rock-Band